«Самара-городок» — российский четырёхсерийный фильм 2004 года.

Сюжет 
История о возвращении в город Запрудный молодой женщины, которая добилась успеха в Москве. Она стала известным модельером и нашла жениха — известного хоккеиста. Варвара Елесина не может забыть свою прежнюю жизнь. Многочисленные «скелеты в шкафу», оставшиеся в родном Запрудном, не дают расслабиться и спокойно почивать на лаврах.

У Варвары есть законный муж, которого она бросила во время свадьбы, в пединституте она не доучилась, а в милиции на неё заведено не одно дело. Прошлое может вмешаться в светлое настоящее и будущее, а поэтому женщина отправляется домой, чтобы спасти своё счастье. Вернувшись домой, Варвара обнаружила, что старые проблемы дороже для неё, чем столичная жизнь…

Актёры 
 Екатерина Вуличенко — Варвара Елесина
 Дмитрий Дюжев — хоккеист Никита Хабаров
 Марина Орлова — студентка
 Дмитрий Харатьян — муж Варвары
 Нина Русланова — мать Варвары
 Юрий Степанов — Макс
 Вера Алентова — мать Никиты
 Наталия Антонова — певица Ортега
 Авангард Леонтьев — ректор
 Анатолий Равикович — Иван Владимирович
 Александр Карпиловский — Жорик
 Анна Ходюш — Надя
 Мария Глазкова — Анжела
 Мария Рыщенкова — Таня
 Татьяна Рудина — Бронислава
 Кирилл Плетнёв — лжепереводчик Ортеги

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы телеканала Россия-1